Kincsem : cheval de course hongrois (1874–1887)
 Kincsem_Park: hippodrome de Budapest
 Kincsem : film hongrois réalisé par Gábor Herendi, sorti en 2017